Turbo är ett släkte av snäckor. Turbo ingår i familjen turbinsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Turbinsnäckor